PocketStudio — это среда для быстрой разработки приложений для платформы Palm OS и аналогичных, например: Garnet OS и Access Linux Platform.

Язык программирования PocketStudio относится к семейству Паскаль. По интерфейсу имеет большое сходство с Delphi.

Отличительные особенности 
Язык программирования PocketStudio является подразделом Паскаля, который был адаптирован к потребностям Palm OS. Компилятор генерирует машинный код, ориентированный на микропроцессоры семейства Motorola MC68000. Для отладки программ внедрён эмулятор Palm OS POSE. В качестве альтернативного отладчика может быть использован Garnet OS. PocketStudio использует беспроводные технологии, включая Bluetooth.

Инструменты 

1. Визуальный редактор форм
2. Редактор исходного кода 
3. Инспектор объектов и д.р

Отладка 
Для отладки программ имеется встроенный Palm OS-эмулятор POSE.
Компилятор генерирует машинный код, ориентированный на микропроцессоры Motorola.

Примечания

Ссылки 
 winsoft
 winsoft news server with several groups on PocketStudio
 PocketStudio developers forum
 Jim Cooper: Introduction to PalmOS Programming

Интегрированные среды разработки
Компиляторы Паскаля
Языки программирования семейства Паскаля